Girimulya (Banjaran), een plaats in Indonesië
Girimulya (Cibungbulang), een plaats in Indonesië
Girimulya (Pacet), een plaats in Indonesië
Girimulya (Cibeber), een plaats in Indonesië